La Segona divisió espanyola de futbol 2020-2021, també coneguda com a LaLiga SmartBank per raons d'esponsorització, fou la 90a edició de la Segona divisió espanyola de futbol. Va començar el 12 de setembre de 2020 i va concloure el 31 de maig de 2021. Debutava a la competició la UD Logroñés.

El campionat el guanyà el RCD Espanyol, empatat a punts amb el RCD Mallorca. Ambdós ascendiren a primera divisió, conjuntament amb el Rayo Vallecano, que va vèncer el Girona CF a la final del play-off d'ascens.

Equips

Classificació

Taula de classificació

Resultats

Play-offs de promoció

Estadístiques de la temporada

Màxims golejadors

Trofeu Zamora 
El Trofeu Zamora es dona pel diari Marca al porter amb millor ràtio de gols encaixats per partit jugat. Els porters han d'haver jugat com a mínim 28 partits de 60 o més minuts per partit.

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Web de la LFP

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2020
Competicions futbolístiques del 2021